Агопов — фамилия.
 Агопов, Владимир Михайлович (род. 1953) — финский композитор армянского происхождения.
 Агопов, Микаэл (род. 1978) — финский шахматист, международный мастер (1999).